MMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Murmansk (Russia)
 mmk – codice ISO 639-3 della lingua mukha-dora
 MMK – codice valutario ISO 4217 del Kyat birmano, valuta del Birmania